

Cinema 
 Wilde - film diretto dal regista Brian Gilbert nel 1997

Geografia 
 Wilde - città argentina

Musica 
 The Wilde Flowers - gruppo musicale rock progressivo inglese

Persone 
 Henry Tingle Wilde - marinaio inglese, Capo Ufficiale del RMS Titanic
 Kim Wilde - cantante pop inglese
 Oscar Wilde - scrittore, poeta e drammaturgo irlandese
 Olivia Wilde - attrice statunitense
 Ted Wilde - regista e scrittore statunitense
 Wilde Gomes da Silva - noto semplicemente come Wilde, giocatore di calcio a 5 brasiliano.